Това е списъкът с епизоди на „Отмъщението“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ.

Сезони и епизоди

Епизоди

Сезон 1 (2011-12)

Сезон 2 (2012-13)

Сезон 3 (2013-14)

Сезон 4 (2014-15) 

Отмъщението